Кызыл-Ярово, Кзыл-Ярово () — упраздненная в 1986 году деревня Нукатовского сельсовета Белорецкого района Башкирской АССР. Ныне урочище на территории Инзерского сельсовета.

География 
Стояла на реке Большой Инзер.

На 1952 год в 161 км от райцентра — города Белорецк, в 11 км от центра сельсовета — д. Арышпарово и в 20 км от железнодорожной станции Инзер Белорецкой узкоколейной железной дороги.

История 
В 1952 году деревня Кзыл-Ярово входила в Нукатовский сельсовет.

Исключена из учётных данных Указом Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 N 6-2/396 «Об исключении из учётных данных некоторых населенных пунктов»).

Литература 
 Административно-территориальное деление Башкирской АССР (на 1 июня 1952 г.). — Башкирское книжное издательство, Уфа, 1953. C.296

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1986 году
Исчезнувшие населённые пункты  Белорецкого района